La Coupe feu El Jaouhari Abdelmoumen  est une compétition créée en 2007, opposant annuellement les clubs marocains de handball masculins de première division.

Histoire 
La coupe porte le nom de Abdelmoumen El Jaouhari, l'ex-président de la Fédération royale marocaine de handball, décédé en 2007 lors de la coupe du Monde de Handball en Allemagne, et a été créée la même année en son hommage.
Cette coupe est la troisième compétition marocaine d'un point de vue de l'importance après Nationale 1 et la Coupe du Trône.

Palmarès 

Compétition de handball au Maroc